Beuthen (V-1514) – niemiecki kuter patrolowy
 Bytom – miasto w Polsce

 Bytom (Witomin) – przysiółek Pastewnika
 Bytom – nieistniejąca już wieś w Polsce
 Bytom – stacja kolejowa w Bytomiu
 Bytom – czerwony szlak turystyczny w Bytomiu
 Bytom S.A. – polska firma odzieżowa

Zobacz też:
 Bytom Wąskotorowy
 Bytom Karb Wąskotorowy
 Bytom Odrzański
 Nowy Bytom